Приз «Лучшему новичку» был учреждён редакцией журнала «Спортивные игры» в 1986 году. Ранее (с 1964 по 1975 год) существовал приз «Лучшие дебютанты сезона». Он вручался лучшему дебютанту чемпионата СССР по футболу согласно результатам опроса ведущих специалистов футбола.

Примечания

Ссылки 

 Обладатели приза «Лучшему новичку»

Футбольные награды в СССР